Робер Лепаж (, род. 12 декабря 1957, Квебек) — канадский режиссёр театра и кино, актёр, драматург и сценарист, основатель и художественный руководитель квебекского театра Ex Machina, постановщик концертных программ Питера Гэбриэла, шоу Цирка Дю Солей и оперных спектаклей.

Биография

Ранние годы 
Робер Лепаж вырос в городе Квебек. Его отец, бывший морской офицер, работал таксистом. В возрасте 5 лет у Робера была обнаружена редкая форма заболевания алопеция, которая привела к полной потере волосяного покрова. В семье было четверо детей, двое биологических (франкоговорящих, одним из которых был Робер) и двое приемных (англоговорящих)

Театр (до 1994) 
В 1975—1978 гг. Лепаж изучает театральное искусство в квебекской Консерватории музыки и драматического искусства, а затем посещает семинары театральной школы Алена Кнаппа в Париже.

По возвращении в Квебек он участвует в нескольких независимых постановках в качестве драматурга, режиссёра и актера и получает работу в Театре Repère (1980). С труппой этой театра он создает Circulations (1984). Этот спектакль, гастролирующий по Канаде, получает приз за лучшую канадскую постановку во время La Quinzaine Internationale de Théâtre de Québec. На следующий год Лепаж ставит The Dragons' Trilogy, которая получает международное признание. Следом создаются спектакли Vinci (1986), Polygraphe (1987—1990) and Tectonic Plates (1988—1990).

С 1989 по 1993 год Робер Лепаж работает художественным директором франкоязычного театра Национального Центра Искусств в Оттаве и одновременно с этим продолжает ставить спектакли. Его постановки Needles and Opium, Coriolanus, Macbeth, The Tempest and A Midsummer Night’s Dream созданы именно в этот период.

Ex Machina 
В 1994 году Робер Лепаж создает мультидисциплинарную продюсерскую компанию Ex Machina и становится её художественным директором. Постановки Ex Machina, среди которых The Seven Streams of the River Ota (1994) and Elsinore (1995), ставятся на различных сценах мира. В 1994 году Лепаж был приглашен для постановки A Dream Play Августа Стриндберга в Королевском драматическом театре (Стокгольм). Премьера состоялась осенью 1994, а затем, осенью 1995 постановка переместилась в Глазго (Шотландия).

В 2000 году Лепаж создает моноспектакль Обратная сторона Луны (), в котором тема космической гонки между США и СССР вплетена в историю о двух братьях-квебекцах и их сложных взаимоотношениях после смерти матери. Спектакль получил несколько наград, в том числе 4 приза Gala des Masques, а также награды Time Out Award и Evening Standard Award. В 2003 году Лепаж переносит свою пьесу на экран и сам исполняет роли обоих братьев в фильме (так же как и в спектакле).

В 2005 году Лепаж создает еще один моноспектакль, Проект Андерсен (Le Projet Andersen), посвященный жизни и творчеству датского писателя Ханса Кристиана Андерсена и его сказке Дриада. Робер Лепаж исполнил этот спектакль в качестве актёра в более чем 10 странах, после чего передал роль Иву Жаку, который унаследовал также роль в моноспектакле Обратная сторона Луны.

В феврале 2009 в лондонском театре Сэдлерз Уэллз состоялась премьера спектакля Eonnagata, в котором Лепаж соединил различные театральные жанры. Весной того же года Лепаж представляет на суд публики The Blue Dragon (Le Dragon Bleu), продолжение Dragons' Trilogy и снова исполняет роль Пьера Лямонтаня, квебекского художника, живущего в Китае.

В 2015 году Лепаж создает новый моноспектакль, 887, построенный на воспоминаниях и личных переживаниях ребенка, ставшего свидетелем Октябрьского кризиса 1970 года.

Кино 
Помимо Обратной стороны Луны, Робер Лепаж поставил еще несколько фильмов: Le Confessionnal (1995), Le Polygraphe (1997), Nô (1998) and Possible Worlds (2000). Также он снимался в фильмах других режиссёров, например Иисус из Монреаля (1989) и Stardom (2001) Дени Аркана, Марс и Апрель Мартена Вильнёва (2012)

Музыкальные постановки 
Помимо драматических, Робер Лепаж создает музыкальные спектакли различных жанров. Так, он был постановщиком туров Питера Гэбриэла the Secret World Tour (1993/1994), а затем Growing Up tour (2003/2004).

Лепаж поставил несколько опер, среди которых такие как Bluebeard’s Castle и Erwartung (Канадская оперная компания), The Damnation of Faust в Японии и Париже и 1984 Лорина Маазеля в лондонской Королевской опере в 2005. В ноябре 2008 Лепаж ставит The Damnation of Faust Г. Берлиоза в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Постановка Похождений повесы Игоря Стравинского с дирижером Кристофером Хогвудом была возобновлена в Королевском театре (Мадрид) в 2009.

Осенью 2009 года Лепаж ставит The Nightingale and Other Short Fables, представление, объединяющее две короткие оперы И. Стравинского: Соловей (1914) and Renard (Байка про лису, петуха, кота да барана, 1915/1922). В этой работе Лепаж использовал элементы театра теней, кабуки, китайской оперы и вьетнамского кукольного театра на воде. Премьера состоялась в Канадской опере в Торонто.

В 2010—2012 годах Метрополитен-опера в Нью-Йорке представила полный цикл из 4-х опер Кольцо нибелунга Рихарда Вагнера в постановке и со сценографией Лепажа.

Цирк 
В 2005 по приглашению Цирка дю Солей Робер Лепаж создает стационарное шоу Kà в Лас-Вегасе в MGM Grand. Позже он ставит еще одно шоу для Цирка дю Солей, на сей раз гастрольное — Totem.

Мультимедийные проекты 
Помимо сценических, Ex Machina выпускает и мультимедийные проекты, такие как The Image Mill в честь Нормана Макларена, пионера мультипликационного кино. В 2008 году в ознаменование 400-летия города Квебека проект был впервые представлен в виде свето-музыкальной проекции на здании зернового элеватора в порту Квебека. В течение последующих 5-ти лет проект возвращался в город на несколько летних недель, каждый раз в новом варианте.

В 2015 году Лепаж представил монреальской публике свой новый проект, Ночь в библиотеке (La bibliothèque, la nuit) — виртуальное путешествие по самым грандиозным библиотекам мира, по мотивам одноименной книги Альберто Мангеля. Проект был посвящен 10-летию Главного здания Национальной библиотеки и архива Квебека. Затем (в 2016 году) проект был показан в городе Квебеке (Музей цивилизации) и в Москве (2017 год, Мультимедиа Арт Музей — Московский дом фотографии).

Робер Лепаж в России 
В 2005 году в Москве режиссёру была вручена премия имени Станиславского. В этом же году на XXVII Московском международном кинофестивале была представлена ретроспектива его фильмов.

Несколько спектаклей Робера Лепажа были показаны в России в рамках Чеховского фестиваля. Так, на Седьмом фестивале в 2007 году московская публика увидела 4 спектакля: «Обратная сторона Луны» (Золотая маска за лучший иностранный спектакль сезона, показанный в России), «Проект Андерсен», «Busker’s opera» и «Трилогия драконов». В 2009 году на Восьмом фестивале был продемонстрирован девятичасовой спектакль «Липсинк» (Золотая маска за лучший иностранный спектакль сезона, показанный в России). В программу фестиваля 2011 года включена постановка «Эоннагата», сюжет которой построен вокруг истории знаменитого авантюриста шевалье д’Эона. На Чеховском фестивале 2019 года был представлен спектакль «Семь притоков реки Ота», с которого Робер Лепаж начинал свою карьеру – семичасовое театральное путешествие во времени и пространстве, к истокам грандиозных событий XX века. 

В 2013 году Робер Лепаж выпустил спектакль «Гамлет | Коллаж» в Москве в Театре Наций с Евгением Мироновым, исполнившим все роли. В 2021 году поставил в Театре Наций спектакль «Мастер и Маргарита».

В 2017 в рамках фестиваля «Территория» в Мультимедиа Арт Музее — Московском доме фотографии представлен мультимедийный проект Лепажа Ночь в библиотеке (La bibliothèque, la nuit).

Театральные работы

Режиссёр 
 1984 — «Круговорот» / Circulations
 1985 — «Трилогия драконов» / La Trilogie des dragons
 1986 — «Винчи» / Vinci
 1987 — «Детектор лжи» / Le Polygraphe
 1988 — «Тектонические плиты» / Les Plaques tectoniques; Сон в летнюю ночь / Le songe d’une nuit d été
 1989 — «Эхо» / Écho
 1991 — «Иглы Опиума» / Les Aiguilles et l’opium
 1995 — «Эльсинор» / Elseneur
 2000 — «Обратная сторона Луны» / La Face cachée de la lune
 2004 — The Busker’s opera
 2005 — «Проект Андерсен» / Le Projet Andersen
 2007 — «Липсинк» / Lipsynch'
 2008 — «Голубой дракон» / Le Dragon bleu 2009 — «Эонагата» / Eonnagata, спектакль, созданный совместно с хореографом  и балериной Сильви Гиллем. Звуковое оформление — , художник по костюмам — Александр Маккуин, художник по свету — Michael Hulls (премия Лоренса Оливье 2010 года в том числе за этот спектакль). Премьерный показ состоялся в Квебеке в декабре 2008 года.
 2013 — «Гамлет | Коллаж» / Hamlet | Сollage 2015 — «887»
 2018 — «Кориолан» / Coriolanus Опера 
 1992 : «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока; Ожидание Арнольда Шёнберга
 1999 : «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза
 2005 : «1984» Лорина Маазеля
 2007 : «Похождения повесы» Игоря Стравинского
 2008 : «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза
 2009 : «Соловей и другие небылицы» по Игорю Стравинскому
 2010 : «Золото Рейна» Рихарда Вагнера
 2012 : «Буря» Томаса Адена

 Драматург 
 1984 : Круговорот / Circulations 1985 : Трилогия драконов / La Trilogie des dragons 1986 : Винчи / Vinci 1987 : Детектор лжи / Le Polygraphe 1988 : Тектонические плиты / Les Plaques tectoniques 1991 : Иглы Опиума / Les Aiguilles et l’opium 1995 : Эльсинор / Elseneur 2000 : Обратная сторона Луны / La Face cachée de la lune 2006 : Проект Андерсен / Le Projet Andersen 2007 : Липсинк / Lipsynch 2009 : Голубой дракон / Le Dragon bleu Фильмография 

 Режиссёр 
 1995 : Исповедь / Le Confessionnal 1996 : Детектор лжи / Le Polygraphe 1998 : Но / Nô 2000 : Возможные миры / Mondes possibles (Possible Worlds)
 2003 : Обратная сторона Луны / La Face cachée de la lune

Актёр 
 1989 — «Иисус из Монреаля» / Jésus de Montréal : René
 1990 — Дин и Дон / Ding et Dong : le film : Pharus
 1991 — Монреаль глазами… / Montréal vu par…
 1992 — Тектонические плиты / Tectonic Plates
 1994 — Смертельный змей / La Marque du serpent|Viper : Tenancier du bar
 2000 — Звездный статус / Stardom : Bruce Taylor
 2003 — Обратная сторона Луны / La Face cachée de la lune : Phillippe / André
 2004 — Кинопробы / L’Audition : Réalisateur, agence de casting
 2006 — Вакансий нет / No-Vacancy : Éric Millette
 2006 — В городах / Dans les villes : Jean-Luc
 2007 — Прекрасная отравительница / La belle empoisonneuse
 2012 — Марс и Апрель / Mars et Avril : Eugène Spaak (в работе)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт компании Робера Лепажа Ex Machina 

 Официальный сайт Робера Лепажа
 CBC Digital Archives — Робер Лепаж: Человек эпохи Возрождения из Канады

Театральные режиссёры по алфавиту
Драматурги по алфавиту
Лауреаты премии «Джини»
Аллея славы Канады
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Университета Конкордия
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии Джона Даннинга за лучший дебютный фильм